Johannes (von) Minckwitz ist der Name folgender Personen:

* Johannes von Minckwitz (1787–1857), sächsischer Außenminister
 Johannes Minckwitz (Schriftsteller) (1812–1885), deutscher Dichter, Übersetzer und Philologe; Vater des gleichnamigen Schachspielers
 Johannes Minckwitz (1843–1901), deutscher Schachspieler und Publizist; spätere Selbstbezeichnung mit Adelsprädikat von